The Longest Yard steht für:

 den Originaltitel des Footballfilms Die härteste Meile (1974)
 den Originaltitel der Neuverfilmung Spiel ohne Regeln (2005)